Lyngby Boldklub sæson 2021-22 er Lyngby Boldklubs 16. sæson i den næstbedste danske fodboldrække NordicBet Liga, og den 100. som fodboldklub. Udover Superligaen deltog klubben i DBU Pokalen. Foruden at have et hold i NordicBet Liga havde Lyngby Boldklub yderligere senior hold i Reserveligaen, Serie 1 og Serie 3.

Carit Falch skrev kontrakt med Vejle Boldklub d. 8. juni 2021 til stor skuffelse og overraskelse for bestyrelsen i Lyngby Boldklub, og Lyngby stod dermed uden cheftræner. Tirsdag den 22. juni 2021 kunne klubben præsentere islandske Freyr Alexandersson som ny cheftræner.

Fredag den 10. september 2021 afholdte Lyngby Boldklub en Legends kamp i forbindelse med Deres 100 år jubilæum, her kom tidligere storspillere som Miklos Molnar, Klaus Berggreen og Henrik Larsen mv.

Mandag den 23. maj 2022 Lyngby Boldklub kunne fejre oprykning til Superligaen efter 31 runder.

Onsdag den 25. maj 2022 var Lyngby Boldklubs U19 hold med i Ungdomspokalfinalen hvor de tabte 0-5 mod FC København

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Spillere

Førstehold

Transfers

Ind

Ud

Turneringer

NordicBet Liga

Grundspil

Oprykningsspil

Resultater efter hver runder

Kampe 
Lyngby BK's kampe i sæsonen 2021-22.

Sydbank Pokalen

Træningskampe

Reserveligaen

U19 Pokalfinale

Lyngby Legends 100 års jubilæumskamp

Referencer 

Lyngby BK sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2021-22